Теряевка — название нескольких населённых пунктов:
 Теряевка — село в Неверкинском районе Пензенской области.
 Теряевка — деревня в Воловском районе Тульской области.